Plaats in Indonesië
 Pasar Minggu (onderdistrict), onderdistrict (kecamatan) van Zuid-Jakarta (Jakarta Selatan) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Pasar Minggu (plaats), plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Jakarta (Jakarta Selatan) in de provincie Jakarta, Indonesië.